La Limpieza del alma fue un método de tortura empleado por la Inquisición española, consistente en hacer beber a la víctima alguna cosa hirviente o caliente, ya sea agua, hierros, carbones e incluso jabón, dada la creencia de que el alma de las brujas era un alma corrompida y de esta forma se limpiaría.

Referencias 

Sociología de la religión
Inquisición en España
Formas de tortura